In den Vereinigten Staaten gibt es mehrere Interstate Highways mit der Nummer 280. Dabei handelt es sich um Ortsumgehungen und Entlastungsstrecken für den Interstate Highway 80. Dreistellige Nummern bezeichnen Autobahnringe und Zubringer zu wichtigeren ein- und zweistelligen Interstate Highways, sie werden oft in mehreren Bundesstaaten gleichzeitig für unterschiedliche Strecken vergeben

 Interstate 280 (Kalifornien)
 Interstate 280 (Illinois-Iowa)
 Interstate 280 (New Jersey)
 Interstate 280 (Ohio)
 Interstate 280 (zwischen 1958 und 1964), jetzt Interstate 276; siehe Pennsylvania Turnpike